Mistrzostwa Azji i Strefy Pacyfiku Juniorów w Curlingu 2014 odbyły się w dniach 8–14 stycznia 2014 w Harbinie. 8 stycznia odbyły się oficjalne treningi. W turnieju brało udział 10 reprezentacji (po 5 kobiecych i męskich).

Do Mistrzostw Świata Juniorów 2014 awansowali złoci medaliści. Tytułów mistrzowskich broniły Japonki i Chińczycy.

Złote medale w konkurencji kobiet wywalczyły Koreanki (Kim Kyeong-ae), w finale pokonały zawodniczki z Chin (Jiang Yilun) 11:6 i nie odniosły w turnieju żadnej porażki. Wśród juniorów złote medale ponownie zdobyli Chińczycy (Wang Jinbo) pokonując w ostatnim meczu 8:6 Koreę (Jeong Yeong-seok). Brązowe medale przypadły Japonkom (Mayu Minami) i Nowo Zelandczykom (Willie Miller).



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
9 stycznia 2014; 10:00

Sesja 2. 
9 stycznia 2014; 16:00

Sesja 3. 
10 stycznia 2014; 10:00

Sesja 4. 
10 stycznia 2014; 16:00

Sesja 5. 
11 stycznia 2014; 10:00

Sesja 6. 
11 stycznia 2014; 16:00

Sesja 7. 
12 stycznia 2014; 10:00

Sesja 8. 
12 stycznia 2014; 16:00

Sesja 9. 
13 stycznia 2014; 9:00

Sesja 10. 
13 stycznia 2014; 14:30

Playoff

Półfinał 
14 stycznia 2014; 9:00

Finał 
14 stycznia 2014; 14:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
9 stycznia 2014; 10:00

Sesja 2. 
9 stycznia 2014; 16:00

Sesja 3. 
10 stycznia 2014; 10:00

Sesja 4. 
10 stycznia 2014; 16:00

Sesja 5. 
11 stycznia 2014; 10:00

Sesja 6. 
11 stycznia 2014; 16:00

Sesja 7. 
12 stycznia 2014; 10:00

Sesja 8. 
12 stycznia 2014; 16:00

Sesja 9. 
13 stycznia 2014; 9:00

Sesja 10. 
13 stycznia 2014; 14:30

Playoff

Półfinał 
14 stycznia 2014; 9:00

Finał 
14 stycznia 2014; 14:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Europejski Challenge Juniorów w Curlingu 2014
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Bibliografia 
 
 

2014 w curlingu
2014
Zawody sportowe w Chinach
2014 w Chinach
Curling w Chinach
Sport w Harbinie